Il doppio del Paris Open 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried e Raúl Ramírez erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Bruce Manson e Andrew Pattison hanno battuto in finale 7–6, 6–2 Ion Țiriac e Guillermo Vilas.

Teste di serie
 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinale)
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (finale)
 Ismail El Shafei /  Raymond Moore (semifinale)
 Jean-Louis Haillet /  Gilles Moretton (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Open 1978